A146 steht für:
 A146 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung in Russland
 A146 (England), Straße in England